Лучицька сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Новоград-Волинський район)
 Лучицька сільська рада — Львівська область, Сокальський район